Военно-морские силы Республики Корея (хангыль: 대한민국 해군, ханджа: 大韓民國 海軍) — один из видов вооружённых сил Республики Корея.

На 2008 г. ВМС включал в свой состав 170 кораблей (общим водоизмещением 153 000 тонн) и 63 000 человек личного состава. На 2012 год численность составляла 68 000 человек.

История 
Военно-морские силы Республики Корея как самостоятельный вид вооружённых сил были созданы адмиралом Сон Вонилем 11 ноября 1945 года для охраны побережья страны и состояли из кораблей императорского флота Японии. После окончания Корейской войны (1950—1953) южнокорейский флот пополняется за счёт получения списанных боевых и вспомогательных кораблей США. Со второй половины 1980-х годов на верфях Республики Корея стали строиться современные корабли различных классов. По количеству боевых кораблей ВМФ Южной Кореи заметно превосходит даже Российский ТОФ , но  не имеет АПЛ и ядерного оружия.

Фрегаты 
В конце 1970-х годов Республика Корея приступила к самостоятельному строительству фрегатов типа «Ульсан». В 1993 году были построены девять представителей этой серии, которые в качестве основного ударного оружия используют противокорабельный ракетный комплекс «Гарпун» с двумя 76-мм артустановками «ОТО Мелара» и 40-мм или 30-мм АУ, а против подводных лодок — самонаводящиеся торпеды Mk46 и глубинные бомбы. По данным 2008 года в Республике Корея принята программа FFX, согласно которой предполагается построить взамен находящихся на вооружении фрегатов серии «Ульсан» более современные фрегаты со следующими тактико-техническими характеристиками:
 полное водоизмещение — 3 100 т
 длина — 101 м
 ширина — 12 м
 скорость хода — до 30 узлов
Площадка для вертолёта на новых фрегатах будет предназначена для вертолётов «Супер Линкс» Mk99 или вертолётов корейского производства.

Корветы 
В 1980-1990-х годах на верфях Республики Корея были построены 4 корабля типа «Тонхэ» и 24 корабля типа «Пхохан».

Военно-морские силы Республики Корея 26 марта 2018 г. начали маневры, приуроченные к восьмой годовщине гибели сторожевого корабля "Чхонан".

Организационный состав 

ВМС Республики Корея состоят из 3 флотов.
 1-й флот, базирующийсяя в Тонхэ, контролиролирует воды Японского моря.
◆ 1-я морская боевая группа
 2-й флот, базирующийся в Пхёнтхэке, отвечает за контроль водного пространства Жёлтого моря.
◆ 2-я морская боевая группа

◆ Командование обороны военно-морского района Инчхон
 3-й флот, базирующийся в Пусане, отвечает за контроль вод Корейского пролива.
◆ 3-я морская боевая группа

◆ Командование обороны острова Чечжудо

Организационный состав ВМС Республики Корея показан на схеме.

9-я флотилия подводных лодок

Пункты базирования 
 ВМБ 1-го флота — Тонхэ
 ВМБ 2-го флота — Пхёнтхэке.
 ВМБ 3-го флота — Пусане

Боевой состав

Военно-морской флот 

На начало 2008 года в ВМС Республики Корея служило 67 000 человека (28 000 — в морской пехоте), в резерве — 9 000 человек. Срок службы в морской пехоте — два года, в других подразделениях ВМС Республик Корея — два года и два месяца.

ВМС Республики Корея включают также две дивизии и одну бригаду морской пехоты. Численность личного состава морской пехоты — 28000 человек. На вооружении морской пехоты находится 60 танков М47, 102 БТР морской пехоты: 60 LVTP-7 и 42 AAV-7, а также 105- и 155-мм. орудия полевой артиллерии.

Боевые надводные корабли 
Данные приведены на 24 октября 2008 г.

 3 эсминца УРО «Король Квангэтто Великий» проекта KDX-1
 6 эсминцев УРО типа «Чхунмугон Ли Сун Син» (KDX-2)
 1 эсминец УРО типа «Король Сёджон Великий» (KDX-3)
 9 фрегатов УРО «Ульсан»
 24 корвета «Пхохан»
 4 корвета «Тонхэ»
 
 
 9 минно-тральных кораблей
 1 минный заградитель
 8 танко-десантных кораблей
 2 десантных корабля на воздушной подушке проекта 12061

Подводные лодки 
 11 сверхмалых ПЛ: 9 пр. «Дельфин» и 2 пр. «Тольгоре»

Боевые катера 
 75 патрульных катеров
 до 20 десантных катеров

Вспомогательные суда 
 3 транспорта снабжения
 3 спасательных судна
 1 опытовое судно
 17 гидрографических судов
 10 буксиров

Военно-морская авиация

Морская пехота

Спецназ ВМС

Техника и вооружение

Военно-морской флот

Военно-морская авиация 

Данные о технике и вооружении авиации ВМС Республики Корея взяты с официальной страницы Военно-морских сил Республики Корея.

Морская пехота

Префикс кораблей и судов

Флаги кораблей и судов

Флаги должностных лиц

Учения 
ВМС Республики Корея 26 марта 2018 г. провели в Японском море учения, приуроченные к восьмой годовщине гибели сторожевого корабля "Чхонан", с привлечением 10 военных кораблей и авиации.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница ВМС Республики Корея  

Корея
Вооружённые силы Республики Корея